Franco Montemurro, né Francesco Montemurro (1920-1992), un réalisateur italien ;
 Julio González Montemurro (1953-), un entraîneur uruguayen de football.

 Montemurro, une commune italienne.